EDGE (, ) — представляет собой тип архитектуры набора команд, который предназначен для повышения производительности вычислений по сравнению с обычными процессорами, такими как линейка Intel x86. EDGE объединяет множество отдельных инструкций в большую группу, известную как «гиперблок»; такие гиперблоки спроектированы так, чтобы можно было легче работать параллельно.

Описание 
Параллелизм современных конструкций центральных процессоров (ЦП), как правило, начинает выходить примерно на восемь внутренних блоков и от одного до четырёх «ядер». Однако проекты EDGE предназначены для поддержки сотен внутренних блоков и соответственно предлагают скорости обработки в сотни раз выше, чем у существующих конструкций. Основное развитие концепции EDGE было проведено Техасским университетом в Остине в рамках программы DARPA «Полиморфные вычислительные архитектуры», с заявленной целью создания одночиповой конструкции ЦП с производительностью 1 TFLOPS к 2012, которая до сих пор (по состоянию на 2020 год) не реализована.

Дополнительно 
Архитектура WaveScalar () разработки Вашингтонского университета в значительной степени похожа на EDGE, но статически не помещает инструкции в свои «волны». Вместо этого специальные инструкции (phi и rho) отмечают границы волн и позволяют планировать.

Литература 
 A. Smith et al., "Compiling for EDGE Architectures", 2006 International Conference on Code Generation and Optimization, March, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Compiling for EDGE Architectures 

Технологии процессоров
Обработка команд